Magiczny kapelusz (ang. Gadget Boy & Heather, znany również jako Gadget Boy, 1995-1998) – francusko-amerykański serial animowany wyprodukowany przez DIC Entertainment. Spin-off serialu Inspektor Gadżet.

Światowa premiera serialu odbyła się 10 września 1995 roku na francuskim kanale M6. Ostatni odcinek został wyemitowany 4 lipca 1998 roku. W Polsce serial nadawany był dawniej w telewizji Polsat w wersji z polskim lektorem, którym był Janusz Kozioł.

Fabuła 
Serial opowiada o perypetiach Gadget Boya - bionicznego, małego detektywa, który swym wyglądem jest podobny do Inspektora Gadżeta. Wraz ze swoją asystentką, agentką Heather i psem G-9 rozwiązują zagadki detektywistyczne i przeżywają niezwykłe przygody.

Obsada 
 Don Adams – Gadget Boy
 Maurice LaMarche –
 Gadget Boy (późniejsze odcinki),
 G-9,
 Boris,
 Mulch,
 Hummus,
 Myron Dabble,
 Szef Stromboli
 Tara Charendoff – agentka Heather
 Louise Vallance – Spydra
 María Conchita Alonso – panna Denise

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1995